NBS steht für:

 N-Bromsuccinimid, chemische Verbindung
 Nächstbereichschutzsystem, Abwehrsystem gegen Raketen- und Granatenbeschuss, siehe MANTIS (Flugabwehrsystem)
 National Bureau of Standards, früherer Name des National Institute of Standards and Technology, Vereinigte Staaten
 National Bureau of Statistics, Südsudan
 Tanzania National Bureau of Statistics, Tansania
 Nationalbank Serbiens
 Nationalbank der Slowakei
 Nationale Bewegung der Schweiz
 Nationale Biodiversitätsstrategie, siehe Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
 Neubaustrecke im Eisenbahnbau
 Neuköllner Begegnungsstätte Berlin, Betreiber der Neuköllner Dar-as-Salam-Moschee
 Nijmegen-Breakage-Syndrom, Erbkrankheit
 Northern Business School, private Hochschule in Hamburg
 Nursing-Bottle-Syndrom, Nuckelflaschenkaries

nbs steht für:
 Namibische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung